Gerahty ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Gerahty (1888–1938), englischer Journalist
 Digby George Gerahty (1898–1981), englischer Schriftsteller